Sinkin' in the Bathtub è un film del 1930, diretto da Hugh Harman e Rudolf Ising.

È il primo cortometraggio della serie Looney Tunes e la prima apparizione di Bosko (escluso Bosko the talk-in k kid, che è stato mostrato per la prima volta nel 2000 su Cartoon Network), prodotto dalla Leon Schlesinger Productions e distribuito dalla Warner Bros. È uscito il 19 aprile 1930.

Collegamenti esterni 
 

Film statunitensi del 1930
Film d'animazione statunitensi